Скандија има више значења:
 Скандија (Канзас)
 Скандија (Минесота)